

Géographie

Silves est une municipalité de l'État d'Amazonas.

Silves est une ville située dans le district de Faro.

Littérature 
 les Silves sont un poème de l'auteur latin du  Stace.

Homonymie de toponyme